Kablukow ist der Familienname folgender Personen:

 Ilja Andrejewitsch Kablukow (* 1988), russischer Eishockeyspieler
 Iwan Alexejewitsch Kablukow (1857–1942), russischer Chemiker
 Nikolai Alexejewitsch Kablukow (1849–1919), russischer Wirtschaftswissenschaftler, Statistiker und Hochschullehrer